Svartvikstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartvikstjärnarna, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Svartvikstjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 710693-137170), sjö i Åre kommun,  (4,71 ha)
Svartvikstjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 710693-137219), sjö i Åre kommun,  (4,22 ha)
Svartvikstjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 710717-137178), sjö i Åre kommun, 
Svartvikstjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 710754-137100), sjö i Åre kommun,  (5,93 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn